Oberwelt bezeichnet:

 die bildhafte Vorstellung der diesseitigen Welt als Pendant zur Unterwelt
 die Oberwelt-Ausstellung in Stuttgart

Siehe auch: